Les Uns et les Autres est une comédie de Paul Verlaine de 1884.
 Les Uns et les Autres est une comédie dramatique réalisée par Claude Lelouch en 1981.
 Les Uns et les Autres est une série télévisée réalisée par Claude Lelouch en 1983.